Куцово може да се односи на:
Куцово (Крџалијска област), село у Бугарској у Крџалијској области
Куцово (Струма), бивше село и метох манастира Хиландар у долини реке Струме